Contea di Hillsborough o Hillsborough County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Hillsborough – Florida
 Contea di Hillsborough – New Hampshire